Werba peut désigner :

Patronyme 
 Erik Werba (1918-1992), pianiste autrichien ;
 Nadia Werba (née en 1926), une artiste peintre franco-argentine ;
 Markus Werba (né en 1973), baryton autrichien ;

Divers 
 les Werba ou Awraba, une tribu berbère ;
 Werba, une localité en Ukraine ;

Homonymie de patronyme